Обсада на Йерусалим може да се отнася за:

по времето на Давидовото и Юдиното царства 
 Обсада на Йерусалим (925 г. пр.н.е.) от египетския фараон Шешонк I.
 Обсада на Йерусалим (701 г. пр.н.е.) от Сенахериб I.
 Обсада на Йерусалим (597 г. пр.н.е.) от Навуходоносор II.
 Обсада на Йерусалим (587 г. пр.н.е.) от Навуходоносор II при която е разрушен Соломоновия храм.

в античността 
 Обсада на Йерусалим (66) в началото на Първата юдейско-римска война.
 Обсада на Йерусалим (70) от римския пълководец и бъдещ император Тит.
 Обсада на Йерусалим (135) от римския пълководец Юлий Север в хода на Втората юдейско-римска война.

през Средновековието 
 Обсада на Йерусалим (614) от сасанидския владетел Хосрой II.
 Обсада на Йерусалим (637) от Халид ибн ал-Уалид – арабски генерал по времето на халиф Умар – и отнемане на града от Византийската империя.
 Обсада на Йерусалим (1071) от Селджуките, завършила с превземането на града от Фатимидите.
 Обсада на Йерусалим (1099) от участниците в Първия кръстоносен поход.
 Обсада на Йерусалим (1187) от Саладин.
 Обсада на Йерусалим (1244) от хуритите.

в ново време 
 Битка за Йерусалим (1917) в хода на Първата световна война.
 Обсада на Йерусалим (1948) по време на Арабско-израелската война през 1948 година.
 Битка за Йерусалим (1967) в хода на шестдневната война в Арабско-израелския конфликт.

В литературата:
 Обсадата на Йерусалим е английска поема от 14 век за събитията през 70 година.
 Обсадата на Йерусалим е поетична драма от 1771 година.

Вижте също 
 Давидов град

Йерусалим
История на Йерусалим